Юлия Дмитриевна Ясенок (; род. 9 июля 1983, СССР) — белорусская конькобежка, участница чемпионатов мира и Европы.

Ссылки 
 Профиль на Jakub Majerski's Speedskating Database

Конькобежцы Белоруссии
Чемпионы Белоруссии по конькобежному спорту